William Perkin
2482 Perkin

Veja também
 Perkins (desambiguação)
 Parkin
 PerkinElmer
 Perkin Warbeck

Desambiguação